Wapiti Ridge ist der Name für:

* Wapiti Ridge (Gallatin County, Montana), eine Bergkette in Montana, USA
 Wapiti Ridge (Teton County, Montana), eine Bergkette in Montana, USA
 Wapiti Ridge (Wyoming), eine Bergkette in Wyoming USA